Альмусафес (, )  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибера-Баха. Занимает площадь 10,77 км². Население — 8358 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 18 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Ayuntamiento de Almusafes 
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias - Guía Turística
 

Муниципалитеты Валенсии
Населённые пункты Валенсии